La La La (Never Give It Up) – pierwszy singel szwedzkiej piosenkarki September
 La La La (singel LMFAO) – drugi singiel amerykańskiego zespołu LMFAO
 La La La (singel Naughty Boya) – singiel brytyjskiego DJa Naughty Boya
 La, la, la – piosenka, z którą hiszpańska piosenkarka Massiel wygrała Eurowizję 1968
 La La La (książka) – zbiór opowiadań chińskiej pisarki Mian Mian

Zobacz też